José Rocha Vieira, 1953, é um jornalista português.

Filhos: Raquel Rocha Vieira (Atriz)

Carreira
Iniciou a actividade jornalística em 1973, apenas com 20 anos. 
Ao longo dos anos 70,foi estagiário e repórter no "Jornal do Comércio",colaborador da RDP (então Emissora Nacional), repórter no diário "República",co-fundador do diário "A Luta", membro da equipa fundadora do "Correio da Manhã",consultor do então Presidente da República, general Ramalho Eanes,jornalista da RTP (Informação 2) e redactor do semanário "Expresso".

Nos anos 80, fez parte do núcleo fundador do semanário "Tal & Qual", ao lado de Joaquim Letria, Ramon Font e Hernâni Santos,tendo desempenhado as funções de diretor durante 15 anos,e lançou, juntamente com o jornalista Alcides Vieira e o gestor António Gomes da Costa, a revista "Pais".

Nos anos 90,fundou e dirigiu a revista "TV Mais" e assumiu o cargo de diretor-geral do grupo suíço Edipresse, que lançou no mercado português as revistas "Visão" e "Telenovelas", bem como o diário "24 horas", de que foi diretor até 2000.

Nos anos 2000, foi diretor executivo da revista "Focus" e lançou, em parceria com o portal Sapo, o site "SapoFama".

Jornalistas de Portugal